Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2017 war die elfte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 11. bis 15. April 2017 im westsibirischen Jugorsk statt. Zum ersten Mal wurde die WM damit in Russland ausgetragen.

Der Russe Iossif Abramow wurde wenige Tage nach seinem sechzehnten Geburtstag durch einen 6:5-Finalsieg gegen den Kirgisen Dastan Lepschakow erstmals Weltmeister. Den dritten Platz belegten Pawel Plotnikow und Dmytro Biloserow. Titelverteidiger war der Usbeke Alexander Sidorow, der im Sechzehntelfinale gegen Jaroslaw Tarnowezkyj ausschied.

Modus 
Die 76 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Gespielt wurde auf sechs Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Runde 3 bis Finale

Einzelnachweise 

2017
Billardveranstaltung 2017
Sportveranstaltung im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
Billardturnier in Russland